O tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 foi realizado em Paris. Quatro eventos foram disputados: simples masculino, simples feminino, duplas masculino e duplas mistas, todos em quadra de saibro.

Simples masculino

O torneio de simples masculino do tênis realizou-se entre 6 e 11 de julho de 1900. Treze tenistas de três países intervieram na disputa.

Simples feminino

O torneio de simples feminino realizou-se entre 6 e 11 de julho de 1900. Seis tenistas de quatro países intervieram na disputa.

Duplas masculino

O torneio de duplas masculino realizou-se entre 6 e 11 de julho de 1900. Dezesseis tenistas de três países intervieram na disputa.

Duplas mistas

O torneio de duplas mistas realizou-se entre 6 e 11 de julho de 1900. Doze tenistas de quatro países intervieram na disputa.

Quadro de medalhas do tênis

Tênis nos Jogos Olímpicos
Eventos dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900